Berber fait notamment référence aux Berbères.

Toponyme 

 Berber, village de Kabylie ;
 Berber (ou Barbar), ville soudanaise.

Patronyme 

 Ady Berber (1913-1966), acteur autrichien ;
 Anita Berber (1899-1928), actrice et danseuse allemande ;
 Fatiha Berber (1945-2015), actrice algérienne ;
 Hanifi Berber, chanteur et compositeur turc ;
 Mersad Berber (1940-2012), artiste peintre bosnien.

Autre 
 Berber, marque de bière tunisienne